Тяжёлая атлетика на Панамериканских играх 2015 года прошла с 11 по 15 июля в GM Центре в городе Ошава. Медали разыгрывались в пятнадцати дисциплинах. В соревнованиях приняли участие 121 спортсмен из 24 стран.

Расписание

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Канаде